La scienza che studia le tecniche di strategia militare o tattica di guerra;
 L'arte della guerra, il manuale scritto dal generale cinese Sun Zi;
 Dell'arte della guerra, il trattato di Niccolò Machiavelli;
 L'arte della guerra film con Wesley Snipes;
 Della guerra è invece il titolo del manuale scritto dal generale prussiano Carl von Clausewitz.